Bikont ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bikont (* 1954), polnische Journalistin und Schriftstellerin
 Piotr Bikont (1955–2017), polnischer Regisseur, Schauspieler, Journalist und Theaterleiter